

Серф-Сіті — місто, штат Нью-Джерсі
 Серф-Сіті — місто, штат Північна Кароліна